Кромбе (, ) — нидерландская французская фамилия. Известные носители:
 Кромбе, Люк-Петер (1920—2005) — известный фламандский художник.
 Кромбе, Элиз (род. 1982) — бельгийская фотомодель.